Bataille de boules de neige peut faire référence à :
 Une bataille de boules de neige, une activité physique pratiquée en hiver ;
 Bataille de boules de neige, un court métrage français de Louis Lumière.
 La Bataille géante de boules de neige, film d'animation 3D québécois réalisé de Jean-François Pouliot (2015).